Rhaili ist der Familienname folgender Personen:
 Adil Rhaili (* 1991), marokkanischer Fußballspieler
 Mouhcine Rhaili (* 1981), marokkanischer Radrennfahrer